Angelo Culotta – magistrato e saggista italiano
 Magda Culotta – politica italiana
 Pasquale Culotta – architetto italiano